

Бережок — селище, Дегтярський міський округ, Свердловська область
 Бережок — присілок, Тотемський район, Вологодська область

Бережок — село, Турківський район, Львівська область

 Бережок Віталій Вікторович (? — 2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.